Bednara ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Bednara (1881–1956), deutscher Lehrer und Heimatforscher
 Volker Bednara (* 1945), deutscher Offizier